Barrio Estación puede referirse a los siguientes artículos:

Toponimia

En Chile 

 Barrio Estación de Antofagasta.
 Barrio Estación de Concepción.
 Barrio Estación de la comuna de San Bernardo, en Santiago.
 Barrio Estación de Temuco.

Arte

Música 

 Barrio Estación (2008), álbum de la banda chilena Los Bunkers.

Véase también 
 Barrio de la Estación .
 Barrio Estación Central.